Esteban III puede estar relacionado o referir a los siguientes artículos de Wikipedia:

 Esteban III (?-772), papa n.º 94 de la Iglesia católica desde 768 a 772.
 Esteban III (1433-1504), llamado el Grande, príncipe de Moldavia entre 1457 y 1504.